Grote Kanaal (China), een kanaal in China
 Grand Canal (Versailles), een "grand canal" in de kasteeltuin van Versailles, Frankrijk

zie ook 
 Canal Grande, doorverwijspagina
 Grand Canal, doorverwijspagina